Als Kathedrale von Salamanca werden bezeichnet
 die alte Kathedrale von Salamanca
 die neue Kathedrale von Salamanca